Terrier steht für:

 Terrier, eine Gruppe von Hunderassen
 RIM-2 Terrier, US-amerikanische Rakete

Terrier ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine-Marie-René de Terrier de Monciel (1757–1831), französischer Politiker
 Martin Terrier (* 1997), französischer Fußballspieler